

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Klonów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz 
 Klonów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Klonów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice 
 Klonów – część wsi Brzozówek w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Klonów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna

Zobacz też 
 Klonowo